Jim Corbett kan syfta på:

 Jim Corbett (jägare) (1875–1955), en jägare
 James J. Corbett (1866–1933), amerikansk boxare